Bidot ist der Familienname von:
 Jean Bidot (1905–1986), französischer Radrennfahrer
 Marcel Bidot (1902–1995), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Bido
 Bidaud
 Bidaut
 Bidauld
 Bideau